Dieser Artikel führt die Erfolge und den Kader des Radsportteams Rabobank Women Cycling Team in der Saison 2014 auf.

Team

Erfolge

Weblinks 
 

Radsportteam 2014